Bußbach ist ein Gewässername:

 Bußbach (Dürrenbach), rechter Zufluss des Dürrenbachs (zum Neckar) nach Rohracker, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg
 Bußbach (Mooskanal), rechter Zufluss des Mooskanals (zur Maisach, zur Amper) gegenüber Loitershofen, Gemeinde Hattenhofen, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Bußbach, Abschnitt am Westrand von Birkenfeld des Hauptstrangs des Steinaubachs, linker Zufluss der Nahe bei Neubrücke, Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach, beide Orte im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Busbach